Bulungan ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Utara. Stand 2020 leben hier circa 143.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Bulungan ist die Stadt Tanjung Selor, die zugleich Hauptstadt der Provinz Kalimantan Utara ist.

Geographie 

Bulungan bildet den südöstlichen Teil von Kalimantan Utara. Es grenzt im Westen an den Kabupaten Malinau und im Norden an den Kabupaten Tana Tidung. Im Osten reicht es an die Celebessee. Südlich von Bulungan liegt die die Provinz Kalimantan Timur.  Administrativ unterteilt sich Bulungan in 10 Distrikte (Kecamatan) mit 81 Dörfern (Desa und Kelurahan).

Einwohner 
2020 lebten in Bulungan 142.967 Menschen, 75.385 Männer und 67.582 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 10 Personen pro Quadratkilometer. 74 Prozent der Einwohner sind Muslime und 26 Prozent Christen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Utara
Geographie (Borneo)